Voroneț (dorp), een dorp in het noorden van Roemenië
 Voronețklooster, een klooster in het noorden van Roemenië